Ашик-паша, Али б. аль-Мухлис б. Шейх Ильяс (; — ) — средневековый османский поэт-мистик, один из первых поэтов, писавших на турецком языке. Внук Баба Ильяса и прадед одного из первых османских хронистов, Ашикпашазаде.

Биография 
Данные о жизни Ашика известны по книге его сына, Эльвана Челеби, а даты жизни поэта указаны переписчиком его труда, «Книги скитальца». Ашик родился в Кыршехире в  году в известной семье суфиев. Ашик — это псевдоним, означающий «влюблённый [в Бога, Истину]». Настоящим его именем было Али. Прозвище «паша» (от  или ) он получил как старший сын в семье.

Согласно Эльвану Челеби дедом Али был Абуль-Бек Шейх Баба Ильяс бен Али, приехавший в XIII веке из Хорасана в Амасью. Его последователей называли Бабаи. Вместе со своим учеником Исхаком он поднял восстание, известное как Восстание бабаи. Эльван Челеби передает легенду, что Баба Ильяс был схвачен во время этого восстания и заперт в замке Амасьи, но стены темницы на сороковой день раскололись, и Ильяса унесла серая лошадь. По другим источникам Ильяс погиб или был казнен во время восстания. Отцом Али был сын Баба Ильяса, Мухлис, известным суфий и политический деятель. По просьбе «жителей провинции Ионии и учеников» он в течение полугода был фактическим правителем Сельджукского султаната Рума после смерти султана Гиясэддина II. Затем он передал власть Караману, сыну ученика Баба Ильяса, Нуре Суфи.

Ашик-паша начал обучение в Кыршехыре у Шейха Сулеймана Тюркмана, а продолжил у шейха Османа, одного из последователей Баба Ильяса. Али выучил персидский и арабский языки и, возможно, был знаком также с армянским и еврейским языками.

Ашик-паша был суфием и главой секты Вефайе в Анатолии. Его сын Эльван Челеби писал, что Ашик-паша получил хорошее образование, встречаясь с юности с известными суфиями, не интересовался мирскими делами и полностью посвятил себя суфизму. Ашик-паша восхищался Джелаладдином Руми и Султаном Веледом и, видимо, имел отношение к Мевлеви. У самого Ашик-паши было много последователей. Видимо, через через некоторое время Ашик-паша стал конкурентом последователей Хаджи Бекташа (считавшегося последователем Баба Ильяса) и сторонников Ахы Эврана. Поэтому его сыну Эльвану Челеби пришлось покинуть Кыршехир и перебраться в район между Чорумом и Амасьей.

Ашик-паша был «чрезвычайно богатым шейхом с влиянием, сопоставимым с влиянием султана» и вёл княжеский образ жизни, что противоречило аскетизму, одному из главных суфийских принципов. После написания им книги о бедности, его стали обвинять в нарушении этих принципов. Автор османского биографического словаря поэтов Латифи приписывал Ашику-паше слова: «истинная бедность не снаружи, а внутри».

Эльван Челеби писал, что Ашик-паша стал визирем бейлербея Анатолии Тимурташа и отправился по его поручению в Египет. На обратном пути в Амасью, проезжая через Кыршехир, он заболел и 3 ноября 1332 года умер. Его похоронили по его завещанию на холме на северо-востоке Кыршехира.

Труды 
1. «Книга скитальца» (). Это месневи из 12 000 бейтов, состоит из десяти глав. Оно написано на турецком языке арузом по схеме Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün ( — U — — / — U — — / — U —), где U — открытый слог с кратким гласным, — открытый слог с долгим гласным или закрытый слог с кратким гласным. По тексту «Книги скитальца» можно утверждать, что Ашик-паша, как и Руми, был суннитом, однако неортодоксальным, поскольку книга является «энциклопедией суфизма». Введение написано на персидском языке. Дата написания указана автором —  год. «Книга скитальца» является одним из старейших произведений турецкой суфийской литературы в Анатолии, Некоторые историки турецкой литературы (Е. Маштакова, Васфи Махир Коджатюрк) считают её первой у турок суфийской поэмой. Благодаря своему простому языку «Книга скитальца» имела широкий круг читателей, поэтому сохранилось много её копий. Автор в книге пишет, что специально выбрал турецкий язык, чтобы «народ также мог достичь скрытых знаний».

2. «Книга птицы Бедности» (). Это суфийское месневи из 161 бейта. В ней повествуется о птице Факр (Бедность), которую Бог создал и отправил посетить всех пророков. Среди всех её привлёк только Мухаммед. По словам И. Петросян, «цель поэмы, кажется, показать истинное значение бедности в понимании Суфиев».

3. «Характеристики текущей ситуации» (). Месневи из тридцати одного бейта.

4. «Рассказ» (). Месневи из пятидесяти девяти бейтов. Оно повествует о находчивом мусульманине, перехитрившем христианина и еврея в споре за кусок халвы. В процессе дискуссии все трое заявляли, что общались с Аллахом, Иисусом и Моисеем соответственно. Согласно БСЭ, это «первое турецкое юмористическое сочинение».

5. «Трактат об алхимии» ().

6. Трактат о сама ().

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Турецкие поэты